Gwijde I van Auvergne, graaf van Auvergne (979-989)
 Gwijde I van Mâcon, graaf van Mâcon (1002-1004)
 Gwijde I van Ponthieu, graaf van Ponthieu (1053-1100)
 Gwijde I van Saint-Pol, graaf van Saint-Pol (1070-1083)
 Gwijde I van Dampierre, heer van Dampierre (-1151)
 Gwijde I van La Roche, heer van Athene (1225-1263)
 Gwijde I van Thouars, burggraaf van Thouars (1233-1242)
 Gwijde I van Blois, graaf van Blois, Dunois en Guise (1307-1342)